Marret ist der Familienname von: 
 Michel Marret (1909–1995), französischer Badmintonspieler

Sonstiges:
 Marret (Tal), Tal auf der Pétrel-Insel, Antarktika
 Marret-Gletscher, Gletscher im Adélieland, Antarktika